Персоналії
 Агенор — у давньогрецькій міфології син Посейдона й Лівії, пращур фінікійців.
 Агенор — троянський герой, що загинув від руки Неоптолема
 Агенор — син аркадського володаря Фегея
 Агенор — персонаж давньогрецької міфології, цар Аргоса